Olympia kan syfta på:

Astronomi
 582 Olympia – en asteroid

Byggnader
 Olympia (arena) – fotbollsarena i Helsingborg
 Olympia (teater) – en teater i Paris
 Olympia, Arkaden – en biograf i Göteborg
 Olympia, London – utställningscenter i London
 Olympia, Långedragsvägen - en biograf i Göteborg
 Olympiaparken – ett parkområde i Peking, Kina
 Berlins Olympiastadion – i Berlin
 Biografen Olympia – en biograf i Stockholm
 Fotomuseet Olympia –  Falkenbergs första biograf
 Olympia Theatre, Dublin – en teater i Dublin i Irland

Personer
 Olympias (376–316 f.kr.), en drottning av Makedonien 357-336 f.kr., Alexander den stores mor
 Olympia Dukakis (1931–), amerikansk skådespelare
 Olimpia Maidalchini (1591–1657), påvlig politiker
 Olympia Snowe (1947–), amerikansk senator
 Olympia (1997–), mexikansk fribrottare

Kultur
 Olympia (målning) – av Édouard Manet
 Olympia (Lulespex) – ett spex år 2000
 Cirkus Olympia – svensk turnerande cirkus
 Olympia (musikalbum) – ett musikalbum av Bryan Ferry från 2010
 Olympia Press – ett franskt bokförlag
 Olympia (film) – av Leni Riefenstahl

Sport
 HF Olympia – handbollsförening i Helsingborg (1963–1994)
 Mr. Olympia – kroppsbyggartävling för män
 Ms. Olympia – kroppsbyggartävling för kvinnor

Teknik
 DFS Olympia Meise  – ett segelflygplan framtaget till Olympiska spelen i Helsingfors
 Opel Olympia – en småbil från Opel
 Olympia 36A – en båtmotor som tillverkades av Finska Motorfabriks Ab Wasa

Företag
 Olympia-Verlag GmbH – tyskt tidskriftsförlag baserat i Nürnberg
 Olympia Werke – tysk skrivmaskinstillverkare

Geografi

Brasilien 

 Olímpia (ort) – São Paulo,

Cypern 

 Lýmpia (ort) – Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Dimos Olympia – kommun, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Archaía Olympía – ort, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Ancient Olympia (fornlämning i Grekland) – Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Olympia – den antika grekisk helgedomen

Sverige 

 Olympia, Helsingborg – stadsdel i Helsingborg

USA 

 Olympia, Washington – delstatshuvudstad, Thurston County,

Se även
 Olympiad
 Olympen